Giampilieresi – abitanti di Giampilieri Marina
Giampilieresi – abitanti di Giampilieri Superiore